Ivanhoe Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Ivanhoe Lake (Dubawnt River), in den Nordwest-Territorien 
 Ivanhoe Lake (Ivanhoe River), im Sudbury District, Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Ivanhoe Lake (Ivanhoe Creek), Stausee im Einzugsgebiet des Fryingpan River, Colorad